Die 1. jugoslawische Fußballliga 1972/73 war die 44. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. August 1972 und endete am 24. Juni 1973.

Der FK Roter Stern Belgrad wurde zum elften Mal jugoslawischer Meister.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1972/73